Нав () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Ліможа, 6 км на північ від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1000 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2280,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Нав на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нав на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез